Pierre Barré ist der Name folgender Personen:

* Pierre von Barré (auch Pierre-Yves Barré; 1749–1832), französischer Schauspieler, Dichter und Theaterdirektor 
 Pierre Barré, eigentlicher Name von Kamlo Barré (* 1968), französischer Jazzgitarrist
 Pierre-Emmanuel Barré (* 1984), französischer Humorist